Herald kan syfta på:

 The Herald (Glasgow) – en tidning utgiven i Glasgow, Skottland
 International Herald Tribune – en engelskspråkig, internationell morgontidning
 Herald Sun – en morgontidning i tabloidformat i Melbourne, Australien
 The Herald (Zimbabwe) – en statsägd dagstidning i Zimbabwe
 New York Herald – en tidigare New York-baserad tidning
 Handley Page Herald – ett 2-motorigt brittiskt propellerdrivet passagerarflygplan (1955)